Plusieurs édifices portent ou ont porté le nom de Palais de Glace, parmi lesquels :
 le Palais de Glace - aujourd'hui théâtre du Rond-Point, à Paris - a été une patinoire située à proximité des Champs-Élysées pendant la période allant de 1893 aux années 1970 ; 
 le Palais de Glace de Buenos Aires, capitale de l'Argentine ;
 le Palais de Glace de Lyon, capitale des Gaules.

Voir aussi
  Le Palais de glace, une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald.